Dit is een lijst van planetoïden 24701-24800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 11 april 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (24701) Elyu-Ene || 1990 VY5|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (24702) - || 1991 OR || 18 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (24703) - || 1991 PA || 3 augustus 1991 || S. Otomo
|-
| (24704) - || 1991 PM4|| 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (24705) - || 1991 PV4|| 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (24706) - || 1991 PA5|| 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (24707) - || 1991 PL5|| 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (24708) - || 1991 PX5|| 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (24709) Mitau || 1991 PE6|| 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (24710) - || 1991 PX14|| 6 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (24711) Chamisso || 1991 PN17|| 6 augustus 1991 || F. Börngen
|-
| (24712) Boltzmann || 1991 RP3|| 12 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (24713) Ekrutt || 1991 RE4|| 12 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (24714) - || 1991 RT9|| 10 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (24715) - || 1991 RZ15|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (24716) - || 1991 RB19|| 14 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (24717) - || 1991 SA || 16 september 1991 || S. Otomo
|-
| (24718) - || 1991 SW || 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (24719) - || 1991 SE1|| 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (24720) - || 1991 SV1|| 16 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (24721) - || 1991 TJ || 1 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (24722) - || 1991 TK || 1 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (24723) - || 1991 TW8|| 1 oktober 1991 || Spacewatch
|-
| (24724) - || 1991 UN || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (24725) - || 1991 UD3|| 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (24726) Nagatatetsuya || 1991 VY || 2 november 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (24727) - || 1991 VD1|| 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (24728) Scagell || 1991 VO2|| 11 november 1991 || B. G. W. Manning
|-
| (24729) - || 1991 VE3|| 13 november 1991 || S. Otomo
|-
| (24730) - || 1991 VM5|| 5 november 1991 || S. Otomo
|-
| (24731) - || 1991 VN9|| 4 november 1991 || Spacewatch
|-
| (24732) Leonardcohen || 1992 CL2|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (24733) - || 1992 DM9|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (24734) Kareness || 1992 EA1|| 10 maart 1992 || D. I. Steel
|-
| (24735) - || 1992 EU6|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (24736) - || 1992 EV8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (24737) - || 1992 ED14|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (24738) - || 1992 EK14|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (24739) - || 1992 EB15|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (24740) - || 1992 EW16|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (24741) - || 1992 EW17|| 3 maart 1992 || UESAC
|-
| (24742) - || 1992 GN2|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (24743) - || 1992 NF || 2 juli 1992 || E. F. Helin
|-
| (24744) - || 1992 OD5|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (24745) - || 1992 QY || 29 augustus 1992 || E. F. Helin
|-
| (24746) - || 1992 RH3|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (24747) - || 1992 RG5|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (24748) Nernst || 1992 ST13|| 26 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (24749) Grebel || 1992 SM17|| 24 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (24750) Ohm || 1992 SR17|| 24 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (24751) Kroemer || 1992 SS24|| 21 september 1992 || F. Börngen
|-
| (24752) - || 1992 UN || 19 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (24753) Fujikake || 1992 UU5|| 28 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (24754) Zellyfry || 1992 UE6|| 31 oktober 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (24755) - || 1992 UQ6|| 28 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (24756) - || 1992 VF || 2 november 1992 || F. Uto
|-
| (24757) - || 1992 VN || 1 november 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (24758) - || 1992 WZ || 17 november 1992 || A. Sugie
|-
| (24759) - || 1992 WQ1|| 18 november 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (24760) - || 1992 YY1|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (24761) Ahau || 1993 BW2|| 28 januari 1993 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (24762) - || 1993 DE1|| 25 februari 1993 || T. Kobayashi
|-
| (24763) - || 1993 DV2|| 20 februari 1993 || E. W. Elst
|-
| (24764) - || 1993 DX2|| 20 februari 1993 || E. W. Elst
|-
| (24765) - || 1993 FE8|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (24766) - || 1993 FW9|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (24767) - || 1993 FE12|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (24768) - || 1993 FC13|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (24769) - || 1993 FN24|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (24770) - || 1993 FG28|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (24771) - || 1993 FA32|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (24772) - || 1993 FL33|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (24773) - || 1993 FQ35|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (24774) - || 1993 FE38|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (24775) - || 1993 FT42|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (24776) - || 1993 FR43|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (24777) - || 1993 JY || 14 mei 1993 || E. W. Elst
|-
| (24778) Nemsu || 1993 KW1|| 24 mei 1993 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (24779) Presque Isle || 1993 OD2|| 23 juli 1993 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (24780) - || 1993 QA1|| 19 augustus 1993 || E. F. Helin
|-
| (24781) - || 1993 RU3|| 12 september 1993 || PCAS
|-
| (24782) - || 1993 SO7|| 17 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (24783) - || 1993 SQ13|| 16 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (24784) - || 1993 TV12|| 13 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (24785) - || 1993 TM22|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (24786) - || 1993 TM24|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (24787) - || 1993 TJ27|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (24788) - || 1993 TL28|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (24789) - || 1993 TZ29|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (24790) - || 1993 TM31|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (24791) - || 1993 TK37|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (24792) - || 1993 TB46|| 10 oktober 1993 || H. Debehogne
|-
| (24793) - || 1993 UT || 22 oktober 1993 || T. Urata
|-
| (24794) Kurland || 1993 UB7|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (24795) - || 1994 AC17|| 5 januari 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (24796) - || 1994 CD18|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (24797) - || 1994 PD2|| 9 augustus 1994 || PCAS
|-
| (24798) - || 1994 PF2|| 9 augustus 1994 || PCAS
|-
| (24799) - || 1994 PW3|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (24800) - || 1994 PC13|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten